Osoby:
 Volker Erbes – niemiecki pisarz
 Wiaczesław Erbes – kazachski piłkarz

Zobacz też:
 Erbes-Büdesheim